Fra Bruno Raspudić, hrvatski kulturni djelatnik u iseljeništvu. Studirao je klasične jezike na Filozofskom fakultetu u Madridu, gdje je doktorirao radnjom Marcos Marulić, humanista Croata (1957.). Od 1957. do odlaska u mirovinu 1996. posvetio se pastoralnom radu u SAD-u. U španjolskoj reviji Ecclesia objavio je članak Stepinčev govor pred smrt, a prigodom Međunarodne izložbe narodnih umijeća u Madridu (1955.) napisao je uvodnik i zaglavlje u brošuri Croacia. Sudjelovao u plasiranju emisija hrvatske glazbe na postaji Radio Nacional de Espańa. 

Bio je 1952. sudionikom 35. međunarodnog euharistijskog kongresa u Barceloni, gdje je održao predavanje o vjerskim i povijesnim temama. Uz njega, od hrvatskih sudionika ondje su govorili Pavao Tijan, Luka Brajnović, Franjo Hijacint Eterović, vlč. Vilim Cecelja i I. Kokot. Spomen-knjiga ovog Kongresa iz 1953. sadržavala je teološke i povijesne radovi fra Karla Balića, oca Stjepana Sakača, dr Ive Omrčanina i nadbiskupa Ivana Šarića.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj
Hrvatski katolički svećenici